Fordon – jedna z dzielnic Bydgoszczy, do 1973 roku samodzielne miasto
 fordon – dawniej podatek pobierany przy wpływaniu na Wisłę
 Fordon – wieś w północno-wschodniej Anglii

Zobacz też 
 Bydgoszcz Fordon
 Stary Fordon
 Zakład Karny Bydgoszcz-Fordon